Аслъ Алтайлар () е турска актриса.

Биография 
Аслъ Алтайлар е родена на 21 октомври 1980 година в град Ризе, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Аслъ Алтайлар в SinemaTürk 
 Аслъ Алтайлар в IMDb 
 Аслъ Алтайлар в Sinemalar.com 
 Аслъ Алтайлар в Diziler.com 

Турски актьори и актриси